

Geografia
 Gower – comune statunitense nel Missouri
 Penisola di Gower – penisola del Galles

Persone
 John Gower (ca. 1330-1408) – poeta inglese, contemporaneo di William Langland e amico personale di Geoffrey Chaucer
 George Gower (circa 1540-1596) – pittore inglese
 George Leveson-Gower, II conte di Granville (1815-1891) – politico britannico
 Craig Gower (n. 1976), rugbista italo-australiano

Altro
 Villa Gower – villa a Castellaccio di Livorno